Hermann Böttcher (1866-1935), un acteur allemand.
 Hermann Böttcher, nom de code de  (1916–??), un membre de la Waffen-SS
  (1937-), un psychologue allemand

Homonymie de personnes